Big Pine Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Pine Knob (Tennessee)
 Big Pine Knob (West Virginia)